Een beleggingsterm: Option Adjusted Spread
OpenAPI specification, informatica specificatie voor REST Webservices
Organisatie van Amerikaanse Staten
Organisation de l'Armée Secrète
Oral allergy syndrome, een vorm van voedselallergie